Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 13 по 15 марта 2015 года в городе Гштад.

В чемпионате принимало участие 16 команд.

Победителями чемпионата (1-й раз в истории чемпионата) стала команда Bern Gurten (скип Янник Шваллер), победившая в финале команду Lausanne-Olympique 1 (скип Stewart Dryburgh). Бронзовые медали завоевала команда Glarus Flyerfox.ch (скип Мануэла Нетцер).

Формат соревнований

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Предварительный этап

Группа A

Стадия 1 
Победитель и финалист выходят в медальный плей-офф чемпионата.

|RD1-score2=6

|RD1-seed3=B-4
|RD1-team3={{nobr|Thun Regio 2 / Kurt Stauffer}}
|RD1-score3=5
|RD1-seed4=B-6
|RD1-team4=
|RD1-score4=4

|RD2-seed1=
|RD2-team1=
{{Плей-офф кёрлинг 
|RD1=Четвертьфиналы стадии 1
|RD2=Полуфинал стадии 1
|RD3=

|RD1-seed1=B-3
|RD1-team1={{nobr|Lausanne-Olympique 1 / Stewart Dryburgh}}
|RD1-score1=6
|RD1-seed2=B-5
|RD1-team2=
|RD1-score2=2

|RD1-seed3=A-4
|RD1-team3={{nobr|Lausanne-Olympique 2 / Kevin Froidevaux}}
|RD1-score3=8
|RD1-seed4=A-6
|RD1-team4=
|RD1-score4=3

|RD2-seed1=
|RD2-team1=
|RD2-score1=4
|RD2-seed2=
|RD2-team2=

 Медальный плей-офф 
Проигравшие в четвертьфиналах занимают общее 5-е место.
{{8TeamBracket
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал
| group1=
| group2=

| seed-width=
| score-width=20
| team-width=

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1=7
| RD1-seed2=A-1
| RD1-team2={{nobr|Adelboden 3 / Christian Durtschi}}
| RD1-score2=8

| RD1-seed3=A-2
| RD1-team3=
| RD1-score3=3
| RD1-seed4=
| RD1-team4={{nobr|Lausanne-Olympique 1 / Stewart Dryburgh}}
| RD1-score4=6

| RD1-seed5=
| RD1-team5={{nobr|Glarus Flyerfox.ch / Manuela Netzer}}
| RD1-score5=7
| RD1-seed6=
| RD1-team6=
| RD1-score6=6

| RD1-seed7=B-2
| RD1-team7=
| RD1-score7=1
| RD1-seed8=B-1
| RD1-team8={{nobr|Bern Gurten / Yannick Schwaller}}
| RD1-score8=7

| RD2-seed1=
| RD2-team1=
| RD2-score1=1
| RD2-seed2=
| RD2-team2={{nobr|Lausanne-Olympique 1 / Stewart Dryburgh}}
| RD2-score2=8

| RD2-seed3=
| RD2-team3=
| RD2-score3=5
| RD2-seed4=
| RD2-team4={{nobr|Bern Gurten / Yannick Schwaller}}
| RD2-score4='''6

| RD3-seed1=
| RD3-team1=
| RD3-score1=3
| RD3-seed2=
| RD3-team2=
{{2TeamBracket
|RD1=Матч за 3-е место
|team-width = 

|RD1-seed1=
|RD1-team1=
|RD1-score1=3
|RD1-seed2=
|RD1-team2=

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Швейцарии в 2015 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
Март 2015 года
Спортивные соревнования в Гштаде